Савченко Яків Григорович — письменник.
 Савченко Яків Федорович — хімік.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок